

Географическое название

Реки 
 Дарья — небольшая река в Московской области России, правый приток реки Даренка, впадающей в Песочную.
 Дарья — река в Ставропольском крае, правый приток Кумы.
 Дарья — река в Свердловской области, правый приток Чусовой.
Дарья́ (перс. Дарья — большая река) — в Средней и Центральной Азии — большая полноводная река, входит в состав сложносоставных географических названий:
 Аксу-Дарья (Акдарья)
 Амударья
 Вавкент-Дарья
 Вахандарья
 Дарья-Шорка
 Джаны-Дарья
 Душанбе-Дарья
 Карадарья
 Карши-Дарья
 Кончедарья
 Майманак-Дарья (Кашкадарья)
 Сурхандарья
 Сырдарья
 Таушкандарья
 Фаюк-Дарья

Населённые пункты 
 Хане-Дарья

Женское имя 
 Дарья

В искусстве 
 «Дарья» — мультипликационный сериал, выпущенный MTV.
 «Дарья, Дарья» — песня группы «Аквариум» с альбома «Лилит».
 «Дарья Васильевна» — стихотворение Мэйти из альбома поэзии «Почтальон снов».

См. также 
 
 Даръа

Примечания